Grigorjeva oder Grigorieva ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasija Grigorjeva (* 1990), lettische Ringerin
 Galina Grigorjeva (* 1962), ukrainisch-estnische Komponistin
 Sveta Grigorjeva (* 1988), estnische Dichterin, Choreografin und Tänzerin
 Tatiana Grigorieva (* 1975), australische Stabhochspringerin

Siehe auch:
 Grigorjewa